Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Sthénélos fils de Persée, roi de Mycènes et père d'Eurysthée ;
 Sthénélos fils de Capanée, un des Épigones, qui prit aussi part à la guerre de Troie ;
 Sthénélos roi de Ligurie, père de Cycnos (le compagnon de Phaéton) ;
 Sthénélos fils d'Actor, qui prend part à la guerre d'Héraclès contre les Amazones.